Il doppio del torneo di tennis Estoril Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Estoril Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Karsten Braasch e Hendrik Jan Davids. In finale hanno sconfitto Tomás Carbonell e Udo Riglewski (tds n. 1) con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-2.

Teste di Serie

  Tomás Carbonell /  Udo Riglewski (finale)
  Per Henricsson /  Nicklas Utgren (quarti di finale)

  Eduardo Masso /  Christian Miniussi (quarti di finale)
  Juan Carlos Báguena /  Borja Uribe-Quintana (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Estoril Challenger 1990